Sidi Ifni Airport (arabiska: مطار سيدي إيفني) är en flygplats i Marocko. Den ligger i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Sidi Ifni Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Sidi Ifni Airport är kuperad åt sydost, men västerut är den platt. Havet är nära Sidi Ifni Airport åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Sidi Ifni Airport. Runt Sidi Ifni Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sidi Ifni,  km nordost om Sidi Ifni Airport. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Marocko